Prosno puede hacer referencia a los siguientes lugares en Polonia:

 Prosno, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Prosno, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).
 Prośno, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos